En gastronomie, l'aspic est un plat en gelée (viande, volaille, poisson, œufs…). L'aspic d'anguille est un plat traditionnel anglais ;
 en zoologie :
 la vipère aspic est un serpent venimeux européen,
 l'aspic d'eau ou couleuvre vipérine est une couleuvre européenne qui ressemble par sa robe à une vipère,
 en Afrique du Nord, et tout particulièrement en Égypte, le terme « aspic » est employé pour désigner le Cobra égyptien ;
 en botanique, l'aspic est une variété de lavande, dont le nom scientifique est Lavandula latifolia ;
 dans la fiction :
 l'aspic est un animal imaginaire. C'est un serpent mortel couronné d'une escarboucle,
 Aspic est un personnage des comics Marvel.
 Aspic, détectives de l'étrange, une bande-dessinée.

Sigles 

ASPIC est un sigle désignant notamment :
 accumulation de sorcellerie particulièrement intensive et contraignante, en anglais, ,  (c'est-à-dire « triton ») dans l’univers de Harry Potter ;
 accès des services publics aux informations sur les collectivités, mis en place par le ministère de l’Intérieur.